Chucarosaurus diripienda is een plantenetende sauropode dinosauriër, behorende tot de Titanosauriformes, die tijdens het late Krijt leefde in het gebied van het huidige Argentinië.

Naamgeving
In het natuurreservaat van Pueblo Blanco in Río Negro werd het skelet gevonden van een sauropode.

In 2023 werd de typesoort Chucarosaurus diripienda benoemd en beschreven door Federico Lisandro Agnolin, Bernardo Javier Gonzalez Riga, Alexis Mauro Aranciaga Rolando, Sebastián Rozadilla, Matías Javier Motta, Nicolás Roberto Chimento en Fernando Emilio Novas. De geslachtsnaam is afgeleid van het Mapudungun chucaro, "ontembaar beest". De soortaanduiding betekent "wat bij elkaar is te rapen" in het Latijn, een verwijzing naar de fragmentarische aard van de vondsten. Dit epitheton moet verplicht mannelijk zijn, dus in de vorm diripiendus. Dit is nog niet geëmendeerd.

Het holotype, MPCA PV 820, is gevonden in een laag van de Huinculformatie, daterend van het Cenomanien-Turonien. Het bestaat uit een skelet zonder schedel. Het bewaart een linkeropperarmbeen, linkerspaakbeen, het tweede linkermiddenhandsbeen, het linkerzitbeen, het linkerkuitbeen, het rechterscheenbeen en en middenvoetsbeen. Toegewezen is specimen MPCA PV 821, bestaande uit een linkerdijbeen en linkerscheenbeen.

Beschrijving
Chucarosaurus is een vrij grote soort. een dijbeen heeft een lengte van 1,9 meter. Dat wijst op een lichaamslengte van rond de twintig meter. De meeste ledematen zijn echter vrij lichtgebouwd.

Een onderscheidend kenmerk is dat het zitbeen een kort voetstuk heeft voor het darmbeen.

Fylogenie
Chucarosaurus werd binnen de Titanosauria in de Colossosauria geplaatst, als het zustertaxon van een klade gevormd door Notocolossus en de Lognkosauria. 

Het volgende kladogram toont de positie in de evolutionaire stamboom volgens het beschrijvende artikel.

Literatuur
Agnolin, Federico L.; Gonzalez Riga, Bernardo J.; Aranciaga Rolando, Alexis M.; Rozadilla, Sebastián; Motta, Matías J.; Chimento, Nicolás R.; Novas & Fernando E. 2023. "A new giant titanosaur (Dinosauria, Sauropoda) from the Upper Cretaceous of Northwestern Patagonia, Argentina". Cretaceous Research: 105487

Sauropoda